Le tournoi de tennis d'Auckland 2011 se tient du 10 au .

Faits marquants 
 Le numéro 7 mondial David Ferrer et le tenant du titre John Isner participent au tournoi.
 L'Espagnol David Ferrer remporte le tournoi en simple face à David Nalbandian en finale. Il s'impose pour la seconde fois après son titre en 2007 et empoche ainsi son  ATP.
 En double, Marcel Granollers et Tommy Robredo s'imposent face à Johan Brunström et Stephen Huss.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Auckland
ATP 2011
Sport en Nouvelle-Zélande en 2011
Tennis en janvier 2011